A jeon jelentései:

 cson (nyugati átírással jeon): koreai palacsintafajta
 cson (nyugati átírással jeon): a  koreai von egykori váltópénze
 9871 Jeon, kisbolygó